Beckerhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Beckerhoff (* 1976), deutscher Autor und Herausgeber
 Uli Beckerhoff (* 1947), deutscher Jazz-Trompeter